La Voleuse est le titre de plusieurs œuvres :
 La Voleuse (A Stolen Life), film américain de Curtis Bernhardt (1946)
 La Voleuse, film franco-allemand de Jean Chapot (1966).
La Voleuse, série de peinture de Jacques Monory. (1986-1987)

Homonymie de titre